Солнечное затмение 1 июня 2030 года — кольцеобразное солнечное затмение 128 сароса, которое лучше всего будет видно на севере Африки, в Европе и Азии.
Максимальная фаза затмения составит 0.9443, а максимальная длительность полной фазы — 5 минут 21 секунда.

Это затмение является повторением через сарос кольцеобразного солнечного затмения 20 мая 2012 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 11 июня 2048 года.

Обстоятельства видимости затмения 

Полоса кольцеобразной части начнётся в северной Африке на территории Алжира в 04:47:11 по UTC (частные фазы начнутся в 03:34:36 UTC). Далее тень затмения пойдёт в северо-восточном направлении, пройдёт через территории Туниса и Ливии. После прохождения через остров Мальта, затмение наступит и в Европе. В Европе кольцеобразная фаза пройдёт по территории Греции, Турции, Болгарии (юго-восток страны), пройдёт через Крымский полуостров, войдёт на территорию России (Южный федеральный округ) и чуть позже пройдёт по северному побережью Азовского моря. Далее затмение пройдёт по югу Приволжского и Уральского федеральных округов России, а также по северу Казахстана. В Сибири тень сменит направление на восточное, и пройдёт по территории Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Здесь, на юге Томской области будет зарегистирована максимальная длительность кольцеобразной фазы — 5 минут и 21 секунда. Кольцеобразное затмение продолжит движение в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, затем войдёт на территорию северо-востока Китая (здесь направление сменится на юго-восточное). После Китая затмение вернётся в Россию, где пройдёт по югу Амурской области, Еврейской АО, Хабаровскому и Приморскому краю. Наконец, затмение пройдёт через японский остров Хоккайдо, а затем — в северную часть Тихого океана, где кольцеобразная фаза завершится в 08:08:37 по UTC.

Затмение (кольцеобразное или частное) будет видно в 115 странах и зависимых территориях. Для России затмение будет видно на всей территории, и везде Луной будет закрыто более 25% поверхности Солнца, а кольцеобразную фазу можно будет наблюдать с 05:13 по 07:52 UTC.

Основные населённые пункты, где можно наблюдать кольцеобразное затмение:

Примечания

Ссылки 

 Интерактивная карта затмения // NASA
 Интерактивная карта затмения Ксавье Юбе
 Солнечное затмение на secl.ru

2030-06-01
2030 год в науке